Pavitt est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Keith Pavitt (1937-2002), sociologue et universitaire britannique ;
 Bruce Pavitt (1959-), producteur de rock américain à Chicago.

Patronyme anglais